Versonnex kan syfta på:
 Versonnex, Ain
 Versonnex, Haute-Savoie